Assigny (Seine-Maritime) — comuna da região da Alta-Normandia, departamento de Seine-Maritime, França
Assigny (Cher) — comuna na região do Centro, departamento de Cher, França

Desambiguações de topônimos